Glick peut désigner :

Patronyme 
 Hirsch Glick (1922-1944)
 Srul Irving Glick (1934-2002)
 Yehuda Glick (né en 1965), militant et homme politique israélien.

Film 
 Jiminy Glick in Lalawood, film sorti en 2004

Homonymie de patronyme